Die Scottish Women’s Premier League 2011 war die 10. Austragung der höchsten schottischen Frauenfußballliga SWPL. Diese wird von der Scottish Football Association organisiert.

Teilnehmer und Modus 
Die ausgeschiedenen Vorjahresteilnehmer Boroughmuir Thistle, Dundee United und FC Aberdeen wurden durch die Hutchison Vale und Falkirk Ladies ersetzt. Es nahmen nur noch elf Mannschaften am Wettbewerb teil.

Die Mannschaften spielten vom 20. März bis zum 6. November 2011 in einer Einfachrunde mit Hin- und Rückspiel gegen alle anderen um die Platzierung. Der Letztplatzierte musste in die Scottish Women’s Football League absteigen.

Der schottische Meister im Frauenfußball war für die UEFA Women’s Champions League 2012/13 qualifiziert.

Hauptrundentabelle 

Quelle: Soccerway

| style="vertical-align:top"|

|}

Die letztplatzierte Mannschaft hatte sich nicht für die nächste SWPL-Saison qualifiziert, konnte aber aus anderen Gründen in der Liga verbleiben.

Siehe auch 
 Scottish Women’s Premier League Cup

Weblinks 
 Homepage der Liga auf der Webseite des Schottischen Fußballverbandes (nur aktuelle Saison dargestellt)
 Tabelle der SWPL 2011 auf Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF)

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011